Булами — фамилия.

Известные носители 
 Булами, Брахим — марокканский бегун на средние дистанции.
 Булами, Халид — марокканский бегун на длинные дистанции.